Ayalew ist der Familienname folgender Personen:

 Aweke Ayalew (* 1993), bahrainischer Langstreckenläufer äthiopischer Herkunft
 Hiwot Ayalew (* 1990), äthiopische Langstrecken- und Hindernisläuferin
 Wude Ayalew (* 1987), äthiopische Langstreckenläuferin